63. breddegrad kan henvise til:

 63. nordlige breddekreds
 63. sydlige breddekreds